Рака је појам који може да се односи на:

 Рака - град у Сирији; 
 Рака (покрајина) - покрајина у Сирији; 
 Рака (Словенија) - село у Словенији; 
 Рака (Урошевац) - насеље у општини Урошевац;
 Рака (Арђеш) - насеље у округу Арђеш, општина Рака, Румунија;
 Општина Рака (Арђеш) - општина у округу Арђеш, Румунија;
 Рака (притока Нотозера) - река у Мурманској области у Русији; 
 Рака (притока Оке) - река у Рјазањској области у Русији; 
 Рака - ископана рупа предвиђено за гроб.